Monções kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Monções (ort), São Paulo, 
 Monções (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar